Эйхенбаум — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Эйхенбаум, Борис Михайлович (1886—1959) — русский литературовед и педагог.
 Волин, Всеволод Михайлович (1882—1945) — анархо-синдикалист, революционер и публицист.
 Эйхенбаум, Яков Моисеевич (Гельбер; 1796—1861) — поэт и педагог.